Sabi puede referirse a:
 Uno de los componentes estéticos del wabi-sabi;
 Sabi (n. 1988), cantante estadounidense cuyo nombre real es Jenice Dena Portlock;
 Isla Sabi (Birmania); o
 Sociedad Arqueológica Bíblica Internacional.